

Sigle 
 VR - realtà virtuale (Virtual Reality)
 VR – Repubblica Veneta (Venetian Republic)
 VR – sigla inglese per la regina Vittoria (Victoria Regina)

Aeronautica 
 Vr – velocità di rotazione nel decollo

Codici 
 VR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Verona (Italia)
 VR – codice ISO 3166-2:CF della prefettura di Vakaga (Repubblica Centrafricana)
 VR – codice vettore IATA della compagnia aerea TACV
 VR – designazione degli squadroni della US Navy per (Air) Transport Squadron, Fleet Tactical Support Squadron e Fleet Logistics Support Squadron

Altro 
 VR – targa automobilistica della provincia di Verona
 Visore VR – hardware per usufruire della realtà virtuale
 VR Group – impresa ferroviaria finlandese
 VR – in fisiologia sta per Volume Residuo. Indica il volume d'aria che rimane nei polmoni alla fine di un'espirazione massima e completa
 VR – designazione degli squadroni della US Navy per (Air) Transport Squadron, Fleet Tactical Support Squadron e Fleet Logistics Support Squadron